Len ou  LEN peut faire référence à :

 Le Len, une rivière française ;
 Len, un groupe canadien de rock alternatif ;
 Len Kagamine : Vocaloid souvent associé à Rin Kagamine.

Sigle

LEN peut faire référence à :
 La Loi pour la confiance dans l'économie numérique, parfois aussi désignée par le sigle LCEN ;
 La Ligue européenne de natation.